Фридрих Карл може да се отнася за:

 Фридрих Карл фон Хесен – монарх на Финландия
 Фридрих Карл фон Вюртемберг-Винентал – херцог на Вюртемберг-Винентал
 Фридрих Карл фон Савини – германски правист и историк
 Карл Фридрих фон Баден – първият велик херцог на Велико херцогство Баден
 Фридрих Карл – княз на Вид и граф на Изенбург
 Лудвиг Фридрих Карл I – първият княз на Хоенлое-Нойенщайн-Йоринген
 Хайнрих Фридрих Карл Щайн – пруски държавник и дипломат
 Кристиан Фридрих Карл фон Хоенлое-Кирхберг – княз на Хоенлое-Кирхберг
 Георг Фридрих Карл – маркграф на франкското княжество Бранденбург-Байройт
 Фридрих Карл – последният херцог на Шлезвиг-Холщайн-Зондербург-Пльон
 Фридрих Карл – естественонаучен колекционер
 Фридрих Карл фон Щолберг-Гедерн – княз на Щолберг-Гедерн
 Фридрих Карл Август – граф и господар на Липе-Бистерфелд
 Фридрих Карл Фердинанд – херцог на Брауншвайг-Волфенбютел-Беверн
 Фридрих Карл фон Золмс-Барут – граф на Золмс-Барут
 Фридрих Карл Александер Пруски (1801 – 1883) – принц на Прусия